§ 312 StGB bezeichnet

 Fehlerhafte Herstellung einer kerntechnischen Anlage, einen Tatbestand im deutschen Strafgesetzbuch
 Aussageerpressung, einen Tatbestand im österreichischen Strafgesetzbuch
 Quälen oder Vernachlässigen eines Gefangenen, einen Tatbestand im liechtensteinischen Strafgesetzbuch